Вандель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Вандель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Вандель () — німецьке прізвище.
 Брати Вандель
Армін Вандель (1913—1994) — німецький військовий медик, фрегаттен-капітан медичної служби крігсмаріне, капітан-цур-зее медичної служби бундесмаріне.
Йоахім Вандель (1914—1942) — німецький льотчик-ас, гауптман люфтваффе. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
Фрідріх Вільгельм Вандель (1915—1943) — німецький офіцер, майор вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Гайнц-Гюнтер Вандель (15 січня 1919 — липень 1943, Орел) — німецький офіцер, гауптман вермахту, командир панцергренадерської роти. Загинув під час операції «Цитадель».
 Мартін Вандель (1892—1943) — німецький воєначальник, генерал артилерії вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
Німецькі прізвища